Wendeborn ist der Familienname folgender Personen:

Gebhard Friedrich August Wendeborn (1742–1811), deutscher Theologe und Jurist
Thomas Wendeborn (* 1983), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer